Бартоли (ит. Bartoli) — итальянская фамилия.

Известные носители:

 Бартоли, Адольфо (1833—1894) — итальянский писатель и публицист.
 Бартоли, Вальтер — французский врач-терапевт и теннисный тренер; отец Марион Бартоли.
 Бартоли, Даниелло (1608—1685) — итальянский историк; иезуит.
 Бартоли, Козимо (1503—1572) — итальянский гуманист, переводчик, теоретик искусства и дипломат.
 Бартоли, Марион (род. 1984) — французская теннисистка.
 Бартоли, Маттео Джулио (1873—1946) — итальянский лингвист.
 Бартоли, Микеле (род. 1970) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Бартоли, Пьетро Санти (1635—1700) — итальянский живописец и резчик по меди.
 Бартоли, Чечилия (род. 1966) — итальянская оперная певица.

Примечания